Miejscowości w USA:
 Corcoran – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kings
 Corcoran – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Corcoran – bohater jednego z opowiadań Stanisława Lema